Йеркс:

 Йеркс, Чарлз Тайсон — американский финансист, сыгравший значительную роль в разработке системы общественного транспорта в Чикаго и Лондоне.
 Йеркс — кратер на Луне.